Las Talas puede referirse a las localidades de Argentina:

Las Talas, en el departamento San Blas de los Sauces, provincia de La Rioja;
Las Talas, en el departamento Caucete, provincia de San Juan;
Las Talas, en el departamento Leales, provincia de Tucumán.